Капчалы́ — топоним в Республике Хакасия Российской Федерации.

 Капчалы — деревня в Усть-Абаканском районе, входит в Весенненский сельсовет.
 Капчалы — железнодорожная станция на 407 км линии Ачинск — Абакан.